nieruchomość gruntowa
 powierzchnia ziemi, podłoże, teren
 grunt (geologia): utwór skalny (skała, osad) – naturalny, antropogeniczny, mineralny, organicznym, plastyczny, nieplastyczny, itp.
 grunt naturalny: grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych
 grunt antropogeniczny: grunt utworzony przez człowieka
 grunt refulowany, grunt namywany: grunt nasypowy, osadzony prądem wody
 grunt wysadzinowy: grunt, w którym w określonych warunkach atmosferycznych mogą powstawać wysadziny
 grunt (geotechnika): materiał ze złoża gruntowego służący do wykonania budowli ziemnej
 grunt nośny: grunt, na którym można posadowić bezpośrednio określoną budowlę bez obawy o powstanie w jej elementach niebezpiecznych dla jej konstrukcji naprężeń
 grunt słaby, grunt nienośny: grunt o obniżonych parametrach nośności, który może nie wytrzymać obciążeń od określonej budowli
 gruntowe podłoże budowlane przenoszące obciążenie od budowli
 dno zbiornika wodnego
 warstwa ziemi nadająca się pod uprawę
 użytek rolny
 gleba
 substancja podkładowa, a także zaschnięta warstwa tej substancji
 grunt: powłoka uzyskana przez gruntowanie
 grunt malarski (zobacz też: pokost)
 grunt reagujący, farba reaktywna
 grunt tynkowy, obrzutka
 inne pojęcia o nazwach rozpoczynających się od grunt...

Zobacz też:
 Grund

de:Gelände (Begriffsklärung)
en:Ground
fr:Terrain
ja:グラウンド